6-й армійський корпус (Російська імперія)
 6-й корпус СС
 6-й винищувальний авіаційний корпус ППО (СРСР)
 6-й армійський корпус (Третій Рейх)
 6-й армійський корпус (Україна)